Ivan Dodig și Filip Polášek au fost campionii en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul împreună. Dodig și Marcelo Melo au pierdut în fața perechii Simone Bolelli și Fabio Fognini în turul doi, în timp ce Polášek și John Peers au pierdut în fața lui Marcel Granollers și Horacio Zeballos în sferturi.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Australian Open 2022
ATP Tour 2022